Евдор Александрийский () — философ-платоник I в. до н. э. из Александрии. Учился платонизму у Антиоха из Аскалона. Комментировал «Тимей» Платона и прочитывал его через призму пифагореизма. Главной частью философии считал этику, суть которой видел в «уподоблении богу». Сочинения Евдора не сохранились.

В популярной культуре 

 Евдор Александрийский является одним из антагонистов компьютерной игре Assassin's Creed Origins, где он показан как греческий царский писец, член Ордена Древних. Убит главным героем.

Ссылки 
 Евдор Александрийский
 Платоники до Плотина. Пифагореизм и антиаристотелизм

Средние платоники